Gustafs eller Gustavs kan syfta på:

 Gustafs socken – en socken i Dalarna
 Gustafs församling – en tidigare församling i Västerås stift –2010
 Gustafs landskommun – en tidigare kommun i Kopparbergs län 1863–1970
 Gustafs distrikt – ett distrikt i Säters kommun och Dalarnas län 2016–
 Gustafs, Säters kommun – en järnvägsdriftplats
 Gustafs skål – en visa med text av Carl Michael Bellman
 Gustavs – en kommun i Egentliga Finland
 Gustavs socken – namnet på en socken i Skåne 1781–1931, därefter Börringe socken
 Gustavs landskommun – namnet på en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1931, därefter Börringe landskommun –1951
 Gustavs församling – namnet på en tidigare församling i Lunds stift och i Trelleborgs kommun –1931, därefter Börringe församling –2002